Каузата (лат. causa) е общо дело, идея или интерес, мащабността и значимостта на което предопределя обединяването на усилията на повече хора, с оглед постигане на желаните резултати - например национална кауза.

Източници 

Философия
Онтология